В сезоне 2021/2022 во второй по силе лиги израильского хоккея играет 10 команд.
Игры проходят в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.

Женская сборная Израиля по хоккею с шайбой 
Состав сборной на сайте Элитпроспект

ХК Метула

Драгонс Нес-Циона

Легион Ришон

Ниндзяс Бат-Ям

Хоукс Хайфа

Сильвер Фокс Йехуд

Уайт Беэрз Тель-Монд

Петах-Тиква Уингс-2 

Составлено по протоколам игр
petakh-tikva-wings-2

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика команды Сильвер Фокс на портале Элитпроспектс

Лига леумит по хоккею